Piotr Chmielowski ist der Name folgender Personen:

* Piotr Chmielowski (Literaturhistoriker) (1848–1904) polnischer Literaturhistoriker 
 Piotr Sylwester Chmielowski (* 1965), polnischer Politiker (Ruch Palikota)